Ženská čtyřhra Parma Ladies Open 2022 probíhala ve druhé polovině září 2022. Do deblové soutěže parmského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Americké obhájkyně titulu Coco Gauffová s Caty McNallyovou do turnaje nezasáhly.

Vítězkami se staly Češky Anastasia Dețiuc s Miriam Kolodziejovou, které ve finále zdolaly nizozemsko-slovinský pár Arantxa Rusová a Tamara Zidanšeková. Po dvousetovém průběhu 1–6 a 6–3 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Premiérové finále na okruhu WTA Tour proměnily v první tituly v této úrovni tenisu.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Parma Ladies Open
WTA Tour 2022